Le toponyme Raon se retrouve dans le nom de cinq communes lorraines :
Raon-l'Étape
Raon-sur-Plaine
Raon-lès-Leau
La Petite-Raon
Raon-aux-Bois 

Il viendrait de l'ancien mot lorrain « Ravon », signifiant confluent. Ces communes sont effectivement situées près du confluent de divers cours d'eau.

Les quatre premières communes citées sont par ailleurs proches géographiquement. Raon-l'Étape, Raon-sur-Plaine et La Petite-Raon sont situées dans le Nord-Est des Vosges (arrondissement de Saint-Dié) et Raon-lès-Leau est au Sud-Est de la Meurthe-et-Moselle (arrondissement de Lunéville). Ces quatre communes sont très proches de la frontière entre les deux départements.

Raon-aux-Bois est elle aussi située dans les Vosges, mais dans l'arrondissement d'Épinal.

À l'origine, Raon-lès-Leau faisait partie de Raon-sur-Plaine. Le village a été créé vers 1600 à la suite du mariage de la comtesse Christine de Salm avec le duc François II de Lorraine. 
(Voir : Histoire de Raon-sur-Plaine et Principauté de Salm) 

Homonymie de toponyme